Wittelsbacher Hausvertrag steht für folgende Erbverträge im Hause Wittelsbach:

 Hausvertrag von Pavia vom 4. August 1329
 Disibodenberger Vertrag vom 21. Februar 1541
 Marburger Vertrag aus dem Jahr 1543
 Heidelberger Sukzessionsvertrag vom 2. November 1553